BWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bewani (Papua Nuova Guinea)
 BWP – codice valutario ISO 4217 della Pula del Botswana, valuta del Botswana